Rue Proudhon (Paris)
 Rue Proudhon (Saint-Denis)